Choisy může být:

obec ve Francii
 Choisy (Horní Savojsko) – francouzská obec v departementu Horní Savojsko
 Choisy-au-Bac – francouzská obec v departementu Oise
 Choisy-en-Brie – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Choisy-la-Victoire – francouzská obec v departementu Oise
 Choisy-le-Roi – francouzská obec v departementu Val-de-Marne

ostatní
 Avenue de Choisy – ulice v Paříži
 Parc de Choisy – veřejný pak v Paříži
 Porte de Choisy (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Zámek Choisy – zámek v Choisy-le-Roi